Plaza de toros Vieja puede referirse a:
 Plaza de Toros Vieja (Málaga), una plaza de toros situada en Málaga;
 Plaza de toros vieja de Tarazona, una plaza de toros situada en Tarazona;
 Plaza de toros Vieja (Albacete), una plaza de toros situada en Albacete;
 Plaza de toros vieja (Huete), una plaza de toros situada en Huete;
 Plaza de toros vieja de Campo de Criptana, una plaza de toros situada en Campo de Criptana.